Легирование (металлургия)
 Легирование (полупроводники)

См. также 
 Лигирование